Kostka est un nom propre qui peut désigner :

Patronymes 

 Stanislas Kostka, (1550 - 1568), est un novice jésuite polonais, vénéré sous le nom de 
 Stanisław Kostka Potocki (1755 - 1821), un noble, politicien, écrivain, mécène polonais
 Louis Stanislas Kostka de La Trémoïlle (1767 - 1837), prince, lieutenant général et député français
 Jules Doinel, (1842 - 1902), archiviste et occultiste français, connu aussi sous le nom de Jean Kostka
 Carl Kostka, (1846 – 1921), mathématicien allemand puis polonais
 Hubert Kostka, né en 1940, un footballeur polonais
 Vladimir Kostka, né en 1953, un joueur professionnel de hockey sur glace tchécoslovaque
 Mike Kostka, né en 1985, un joueur professionnel de hockey sur glace canadien

Toponymes 

 Saint-Stanislas-de-Kostka, une municipalité du Québec

Monuments 

 Église Saint-Stanislas de Kostka, une église catholique du quartier Plateau Mont-Royal à Montréal (Québec).
 La cathédrale de Saint Stanislas Kostka, à Łódź.

Autres usages 

 Nombre de Kostka, famille de nombres intervenant en combinatoire algébrique, nommés d'après le mathématicien Carl Kostka.

Homonymie de patronyme